Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1978 was de 20e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Achttien landen namen deel aan dit toernooi dat van 5 oktober tot en met 28 oktober in Bangladesh werd gespeeld. Zuid-Korea en Irak werden beide winnaar van het toernooi, in de finale werd het 1–1. Koeweit en Noord-Korea werden samen derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1979. De finalisten zouden zich samen met Japan (gastland van het WK) voor dit toernooi plaatsen zich. Irak plaatste zich maar werd vervangen door Indonesië. Zuid-Korea kwalificeerde zich ook.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Voetbal in 1978
Voetbal in Bangladesh
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Bangladesh